Wolfgang Mommsen ist der Name folgender Personen: 

* Wolfgang A. Mommsen (1907–1986), deutscher Historiker und Archivar
 Wolfgang J. Mommsen (1930–2004), deutscher Historiker